Ez a szócikk az MVFC Berettyóújfalu 2022–2023-as szezonjáról szól, mely sorozatban a 18., összességében is a 18. idénye a magyar futsal első osztályban.

Érkezők/távozók

Érkezők

Távozók

Csapat 2022/23

Játékosok

Szakmai stáb

Mérkőzések

Összesen

Bajnokság (Alapszakasz)

Kupa

Házi góllövőlista  
Férfi Futsal NB I.-ben

Férfi Futsal Magyar Kupában

Jegyzetek 

Magyar futsal
Berettyóújfalu